Ignace Mantei (1921-1965) est un officier français spécialiste des actions de choc.

Biographie
Il est né le 13 novembre 1921 à Rabat mais est élevé en Corse. Il est chef de la 1ère Theophile Corte des Scouts de France. Après un temps dans l'armée, il est mis en congé d'armistice mais rejoint la Résistance corse puis, passé par l'école de Cherchell, il est nommé aspirant. Parachuté en Italie, il prend le commandement de carabiniers anti mussoliniens.

Spécialiste du service "Action" du SDECE militaire, il intervient en Indochine dans les commandos du Vietnam nord puis en Algérie. En mai 1958 il commande le 1er Bataillon parachutiste de choc à Calvi. Commandant le 30 septembre 1958, il passe aux chasseurs alpins.

Opération Résurrection 
Le capitaine Mantei est notamment connu pour avoir participé à l'Opération Résurrection.

Le 24 mai 1958 au matin, Mantei accueille les délégués d'Alger à Calvi, occupe l'aéroport d'Ajaccio et la préfecture, met le préfet en résidence forcée. Surtout, avec son bataillon, il intimide les CRS envoyés par Paris et les envoie garder des points sensibles éloignés et non politiques. Il reconnait et installe ensuite le colonel Jean-Robert Thomazo comme gouverneur de la Corse avec pouvoirs civils et militaires.

Mort en montagne 
Le 24 août 1965, Ignace Mantei entreprend l'ascension du Paglia Orba, un sommet très difficile de la Corse. Pris dans un orage et faute d'avoir trouvé un abri, ils meurent de froid. Les deux corps sont retrouvés au sommet du Paglia-Orba.

L'émotion en Corse et dans l'armée est considérable. Une plaque a été posée en leur mémoire.

Notes et références 

Naissance en novembre 1921
Naissance à Rabat
Militaire français de la guerre d'Indochine
Décès en août 1965
Décès à 43 ans
Décès en Corse
Personnalité liée à la Corse
Militaire français de la guerre d'Algérie